Le Pays des Illinois est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 
En Louisiane, Benjamin Graindal pleure sa femme Elisabeth McTavish, et part pour une mission que  M. de Choiseul lui a confiée.

Louise, dans la Vallée bleue sur la Saskatchewan, partage des instants difficiles avec un indien Cree nommé Sha-Kak-Tew.

Les deux personnages principaux de cette épopée poursuivent donc leurs vies à des milliers de kilomètres l'un de l'autre mais les circonstances semblent préparer des retrouvailles.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2011
Série Glénat